John Callahan (1951–2010) amerikai képregényrajzoló
 John Callahan (1953–2020) amerikai színész
 John Callahan (1962) amerikai sífutó, olimpikon